Захисник — той, хто захищає, обороняє, охороняє кого-, що-небудь від нападу, замаху, удару, ворожих, небезпечних дій.

 Захисник віри — титул англійських королів.
 Захисник (футбол) — гравець футбольної команди, який здійснює захист під час гри.
 Захисник (хокей із шайбою) — ключовий польовий гравець у хокеї, основне місце у лінії захисту.
 Захисник (у кримінальному процесі) — адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та інших, визначених законом, осіб.
 Захисник — пам'ятник у Києві, збудований 2021 року

Телебачення
 Захисник (телесеріал) — серіал 2001 року виробництва каналу CBS, США.
 Захисник (фільм) — фільм 1985 року.
 Захисник (фільм 2012) — фільм 2012 року, в головній ролі Джейсон Стейтем.